Monica steht für:
 Monica, Form des weiblichen Vornamens Monika (siehe dort für Namensträgerinnen)
 Monica (Sängerin) (Monica Denise Brown; * 1980), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Monica (Barockmusik), Melodie oder Tanzform der italienischen Barockmusik
 Monica (Film), Spielfilm aus dem Jahr 2022 von Andrea Pallaoro
 Monica (Radar), Abstandswarngerät für Bomber im Zweiten Weltkrieg
 Monica (Rakete), französische Höhenforschungsrakete
 Monica, Rosensorte, siehe Liste von Rosensorten #M
 (833) Monica, Asteroid
 Monica 560, Automodell von Monica
 Monica Nera, rote Rebsorte
 Monica Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktika

Siehe auch:
 Dr. Monica, US-amerikanischer Film von William Keighley (1934)
 Monica-Studie, WHO-Studie über Herz-Kreislauf-Erkrankungen
 Santa Mónica (Begriffsklärung)
 Monika (Begriffsklärung)

ja:モニカ